Geiersgraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Geiersgraben (Kronach), ehemaliges Dorf, heute Siedlungsteil des Stadtteils Gehülz der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

Gewässer:
 Geiersgraben (Main), linker Zufluss des Mains über einen Graben in der Aue bei Stammheim, Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Geiersgraben (Sennach), rechter Zufluss der Sennach (linker Oberlauf des Hellinger Mühlbachs, zur Nassach, zum Main) vor Hellingen, Stadt Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Geiersgraben (Sinn), rechter Zufluss der Sinn bei Schaippach, Stadt Gemünden am Main, Landkreis Rhein-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Geiersbach
 Geyersgraben